Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 37001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 11 stycznia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

37001-37100

37101-37200

37201-37300

37301-37400

37401-37500

37501-37600

37601-37700

37701-37800

37801-37900

37901-38000

Przypisy 

Lista planetoid 037001-038000